Malacothrix kan syfta på:
 Malacothrix (djur) – ett släkte trädmöss
 Malacothrix (växter) – ett släkte korgblommiga växter